Rücktritt bezeichnet

 eine Amtsniederlegung, siehe Rücktritt
 ein Begriff des Schuldrechts, siehe Rücktritt (Zivilrecht)
 den Rücktritt vom Versuch im Strafrecht, siehe unter Versuch (Strafrecht)
 eine Bremsvorrichtung von Fahrrädern, siehe Rücktrittbremse
 Der Rücktritt, deutscher Fernsehfilm von Thomas Schadt (2014)

Siehe auch